Мандалай — друге за величиною місто в М'янмі, з населенням понад 1 млн осіб (2010), в минулому столиця Бірманської імперії.
 Мандалай (округ) — адміністративний округ в М'янмі.
 Мандалай-Бей () — готельно розважальний комплекс в Лас-Вегасі, США.